Проли́в Фри́мана () — пролив, отделяющий остров Баренца от острова Эдж (архипелаг Шпицберген, Норвегия).

Длина пролива составляет 32 км, ширина — 6 км. Пролив получил название в честь Ральфа Фримана, чьё имя связано с английским китобойным промыслом начала XVII века. Белые медведи регулярно посещает пролив Фримана — этот вид имеет генетически обособленный дем в регионе Баренцева моря.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Норвежский Полярный Институт: Freemansundet

Ф
Проливы Шпицбергена
Проливы Северного Ледовитого океана